Влади́мир Никола́евич Дани́лин:
 Данилин, Владимир Николаевич (род. 1946) — советский и российский аккордеонист, пианист.
 Данилин, Владимир Николаевич (род. 1951) — советский и российский фокусник-иллюзионист.